Эта статья о чемпионках женского Чемпионата WWE бренда SmackDown. Историю чемпионок на бренде Raw см. Список чемпионов WWE Raw среди женщин

Чемпионат WWE SmackDown среди женщин (англ. WWE SmackDown Women's Championship) — женский чемпионский титул в профессиональном реслинге, созданный и продвигаемый американским рестлинг-промоушеном World Wrestling Entertainment (WWE), на бренде SmackDown. 19 июля 2016 года состоялось повторное разделение на бренды, в результате которого женский чемпион WWE Шарлотт/Шарлотт Флэр была отобрана на бренд Raw с последующим переименованием чемпионства, таким образом бренд SmackDown, остался без женского чемпионского титула. 23 августа 2016 года, на одном из эпизодов SmackDown Live, новый титул женского чемпиона SmackDown был представлен публике.

Чемпионат, оспаривается в профессиональных матчах рестлинга, в которых участники отыгрывают тот или иной сценарии, включая сценарии положительного персонажа - Face-а и отрицательного Heel-а. Первой чемпионкой стала Бекки Линч, которая выиграла титул на Backlash (2016) 11 сентября 2016 года. Действующей чемпионкой является Шарлотт Флэр держа титул в шестой, рекордный раз. 1 октября 2021 года чемпионка Raw была задрафтована на SmackDown, 4 октября чемпионка SmackDown на Raw. 22 октября 2021 года на очередном выпуске SmackDown, по решению руководства, чтоб не менять название чемпионатам, чемпионки с обоих брендов обменялись титулами.

 См. также История матча за первое чемпионство WWE SmackDown среди женщин

За всё время поясом владело 10 чемпионок, а всего смен владельца было 21 раз, один раз чемпионстово было вакантным. Одна чемпионка за историю чемпионата держала титул непрерывного в течение одного года (365 дней) или более: Бэйли. Шарлотт Флэр имеет в активе 6 титулов. Второе чемпионстово Бэйли — самое долгое за историю, продолжительностью в 380 дней, у неё также самое продолжительное комбинированное чемпионстово в 520 дней. Четвёртое чемпионстово Шарлотт Флэр самое короткое <1 дня. Аска является самой возрастной чемпионкой, выигравшая титул в возрасте 37 лет. Самой же молодой была Алекса Блисс, впервые она выиграла титул в возрасте 25 лет.

История титула

Действующий Чемпион WWE SmackDown среди женщин 

На    года действующая чемпионка - Лив Морган которая держит титул чемпионки WWE SmackDown в первый раз.

Список чемпионов 

По состоянию на    года титулом владело десять чемпионок и один раз его делали вакантным.

Чемпионы 2010—2019 годов 

|}

Чемпионы с 2020—по н.в. 

|}

По количеству дней владения титулом 

На    года

|-
| 1 || Бэйли || 2  || 520 || 519

|-
| 2 || Бекки Линч || 4 || colspan="2" | 278

|-style="background: #ffdead;"
| 3 || Шарлотт Флэр || 6 || + || +

|-
| 4 || Саша Бэнкс || 1  || colspan="2" | 167

|-
| 5 || Наоми || 2 || 149 || 147

|-
| 6 || Бьянка Белэр || 1  || 133 || 132

|-
| 7 || Кармелла || 1 || 131 || 130

|- 
| 8 || Алекса Блисс || 2 || 110 || 109

|-
| 9 || Аска || 1 || 100 || 99

|-
| 10 || Наталья || 1 || colspan="2" | 86

|-
|}

См. также 
 Женские чемпионаты WWE
 Список действующих чемпионов WWE

Списки действующих чемпионатов WWE
 Список чемпионов WWE Raw среди женщин
 Список чемпионов NXT среди женщин
 Список чемпионов Соединённого Королевства NXT среди женщин

Списки упразднённые чемпионатов WWE
 Список чемпионов WWE среди женщин (1956—2010) годов
 Список чемпионов WWE среди див

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула на официальном сайте WWE
 Официальный сайт WWE

Списки чемпионов в чемпионатах WWE